Il veneto orientale è un gruppo di dialetti della lingua veneta.

In questo complesso ricadono il gruppo dialettale veneziano orientale e le numerose varietà diffuse al di fuori del Veneto nelle zone di influenza della Serenissima, localizzate perlopiù lungo la costa adriatica del Friuli.

Appartengono a questo gruppo (oltre al veneziano orientale) il maranese, il gradese e il bisiaco che sono considerati dialetti veneti "autoctoni" sviluppatisi in modo autonomo ed i dialetti coloniali come il veneto pordenonese, il veneto udinese e il dialetto triestino.

Vocaboli 

Dialetti della lingua veneta